
Die 55.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 2004 in Pontchâteau, Frankreich, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Frauen

Junioren

U 23

Weblink 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

2004
Radsportveranstaltung 2004
Sportveranstaltung in Pays de la Loire
Pontchâteau